Ралли Сафари 1975 года - третий этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 27 по 31 марта в Кении. Это 23-е Ралли Сафари в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии. На старт вышло 75 экипажей и только 14 из них добрались до финиша.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году